Gaultier ou Gautier Tirel ou Tyrell (en anglais : Walter Tirel) peut se référer à trois personnes :
 Gautier Ier Tirel († v. 1068), seigneur de Poix, 
 Gautier II Tirel († ap. 1100), seigneur de Poix, fils du précédent, connu pour être le meurtrier accidentel du roi d'Angleterre Guillaume le Roux.
 Sir Walter Tyrell fut trois fois maire de Dublin entre 1416 et 1426.